Сяньцзу́н () — храмове ім'я китайських імператорів і монгольських ханів.

Китай 
 Сяньцзун — чотирнадцятий імператор династії Тан (805–820).
 Сяньцзун — дев'ятий імператор Західної Ся (1223–1226).
 Сяньцзун — восьмий імператор династії Мін (1464–1487).

Монголія 
 Сяньцзун — великий хан Монгольської імперії (1208–1259).

Храмові імена імператорів